Виктор Самойлов:
* Самойлов, Виктор Иванович (род. 1948) — советский военный деятель.
 Самойлов, Виктор Павлович (1931—1971) — советский футболист, тренер.